Чеська Екстраліга 2015—16 — 23-й розіграш чемпіонату Чеської екстраліги. У сезоні 2015—16 брали участь 14 команд. Регулярний чемпіонат стартував 11 вересня 2015 року, фінішував сезон фінальним матчем плей-оф 24 квітня 2016 року між «Білі Тигржи» (Ліберець) та «Спарта» (Прага).

Турнірна таблиця

Бомбардири (регулярний сезон)

Плей-оф

Попередній етап

Основний етап

Чвертьфінали

Півфінали

Фінал

Бомбардири плей-оф

Втішний раунд

Перший етап

Другий етап

Посилання 
 ЧЕ на hokej.cz  
 ЧЕ на sport.cz  
 Профіль на eurohockey  

2015—2016
Чехія
Чехія